Григорий Сергеевич Шевченко (8 февраля 1936, Орестополь — 22 сентября 2010, Владимир) — российский актёр, актёр Владимирского академического театра драмы им. А. В. Луначарского, Заслуженный артист РСФСР (1979)

Биография 
В 1958 г. окончил Харьковский театральный институт. 

Работал артистом в Украинском ансамбле комедии и водевиля при Укрконцерте в Киеве, в Хмельницком украинском облдрамтеатре, в театрах городов Армавира, Орджоникидзе, Лиепае, Калуге.

С 1980 г. — артист Владимирского драматического театра.

Лауреат премии имени Евгения Евстигнеева.

Среди наиболее значимых работ — царь Иоанн Грозный в спектакле «Василиса Мелетьева» по пьесе А. Н. Островского, Креонт в «Антигоне» Ж.Ануя и епископ Шаррон в «Мольере» М.Булгакова.

Личная жизнь 
Жена — Евдокимова (Шевченко) Татьяна Ивановна, заслуженная артистка РФ, также актриса Владимирского академического театра драмы им. А. В. Луначарского.

Почетные звания и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (19 февраля 1979)
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (17 октября 2005) — за творческую активность, большой личный вклад в развитие театрального искусства

Источники 
 Виртуальный Владимир » Фотогалерея

Примечания 

Актёры и актрисы Владимирского академического областного театра драмы